I. István pápa
II. István pápa
II. (III.) István pápa
III. (IV.) István pápa
IV. (V.) István pápa
V. (VI.) István pápa
VI. (VII.) István pápa
VII. (VIII.) István pápa
VIII. (IX.) István pápa
IX. (X.) István pápa

Az István pápák számozásában a II.-nál beállott zavar oka, hogy mivel nem érte meg felszentelését, a katolikus egyház őt nem számlálja a pápák sorába (1959 óta deklaráltan nem), ezért az utána következő pápák számozása is kettős a gyakorlatban.